Примера Дивисьон Чили 1975 () — 43-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1975
Чили
1975 год в Чили